Agio – re dei Longobardi, noto come Aio
 Agio di Corvey – monaco tedesco